Ruthless steht für:
 Ruthless (Band), US-amerikanische Heavy- und Power-Metal-Band
 Ruthless (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Ruthless Records, US-amerikanisches Musiklabel
 Operation Ruthless, Geheimdienstoperation im Zweiten Weltkrieg
 Ruthless, Originaltitel des Spielfilmes Ohne Erbarmen von Edgar G. Ulmer (1948)

Siehe auch:
 Ruthless People, Originaltitel von Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone. US-amerikanischer Spielfilm von Jim Abrahams, David und Jerry Zucker (1986)